Radikala partiet kan syfta på:

Europa 
 Radikale Venstre – ett socialliberalt politiskt parti i Danmark
 Parti Radical – ett liberalt mittenparti i Frankrike
 Parti Radical de Gauche – ett franskt mindre parti, bildat 1972 genom en utbrytning från Parti Radical
 Partito Radicale – ett socialliberalt parti i Italien 1955–1989
 Partito Radicale Transnazionale – ett parti i Italien grundat 1988 
 Radicali Italiani – ett liberalt politiskt parti i Italien grundat 2001 
 Radikala Förbundet – ett radikalt parti i Nederländerna 1892-1901 
 Radikala folkpartiet – en nationalistisk, serbisk organisation –1991
 Serbiska radikala partiet – ett högernationalistiskt och högerpopulistiskt parti i Serbien och Republika Srbska grundat 1991
 Radikala partiet (Ukraina) – ett ukrainskt politiskt parti 2010–

Latinamerika 
 Äkta Radikal-liberala partiet – ett politiskt parti i Paraguay 
 Partido Radical Socialdemócrata – ett socialdemokratiskt parti i Chile grundat 1994

Övriga Radikala Partier 
 Radical Democratic Party (Indien) – ett politiskt parti i Indien och existerade vid tiden kring andra världskriget